Označení svatý Konstantin může označovat tyto světce: 
 Constantinus I. neboli Konstantin Veliký, římský císař z 3. a 4. století
 Svatý Cyril, slovanský věrozvěst z 9. století